Католицизм в Сербии. Католическая церковь Сербии — часть всемирной Католической церкви.
Католицизм — вторая по численности конфессия страны после доминирующего православия. По данным переписи населения 2002 года в Сербии живёт около 411 тысяч католиков (5,5 % населения). По данным сайта catholic-hierarchy.org в 2004 году число католиков страны составляло около 521 тысяч человек (7 % населения). Большинство сербских католиков принадлежит латинскому обряду, для католиков византийского обряда создана епархия Руски-Крстура, она насчитывает около 22 тысяч человек. Большинство сербских католиков проживает в автономном крае Воеводина, там католицизм исповедует около 19 % населения. Главным образом католики Сербии принадлежат к этническим меньшинствам: венгры, словаки, хорваты, русины, украинцы и др.

Структура 
Католическая церковь в стране структурно делится на одну архиепархию, три епархии и апостольскую администратуру. Архиепархия Белграда (иногда также называемая «Архиепархия Белград-Смедерево») имеет статус митрополии, ей подчинены две епархии: Суботица и Зренянин. Епархия Срема подчинена архиепархии Джяково-Осиек в соседней Хорватии. Апостольская администратура Призрена (Косово) подчинена напрямую Святому Престолу. Грекокатолики Сербии и объединены в епархию Руски-Крстура, формально ассоциированную с Хорватской грекокатолической церковью, но напрямую подчинённую Святому Престолу. Два храма на территории Сербии имеют почётный статус малых базилик — Собор Святой Терезы Авильской в Суботице и Базилика Святого Димитрия в Сремской-Митровице.

Статистика по епархиям (данные 2008—2010 года):

Примечания

См. также 
 Религия в Сербии
 Православие в Сербии

Ссылки и источники 
 Католическая церковь в Сербии на сайте gcatholic.org
 Статистика католической церкви в Сербии и Черногории